Fassade steht für:
 Fassade, die Hauptansichtsseite oder Schauseite eines Gebäudes
 Fassade (Entwurfsmuster), ein Entwurfsmuster aus dem Bereich der Softwareentwicklung
 Fassade (Fachzeitschrift), eine deutsche Fachzeitschrift für Planer, Architekten, Bauingenieure, Metallbauer bzw. Verarbeiter

Siehe auch:
 Fassadentheorie